J&T Banka Prague Open 2016 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых грунтовых кортах.

Турнир-2016 стал 7-м по счёту в суммарной истории соревнования и 2-м в рамках WTA Тура. В этом году он относился к международной категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Праге, Чехия — с 25 по 30 апреля 2016 года. Соревнование продолжало весеннюю серию грунтовых турниров, подготовительную к Открытому чемпионату Франции.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Каролина Плишкова
 в парном разряде —  Белинда Бенчич и  Катерина Синякова

Общая информация 
Первым номером посева в одиночном турнире стала Светлана Кузнецова (№ 13 в мире на тот момент). Российская теннисистка дошла до полуфинала, но не вышла на матч против Саманты Стосур. Прошлогодняя чемпионка Каролина Плишкова защищала титул в качестве третьего номера посева и также добралась до полуфинала, где проиграла соотечественнице и второму номеру посева Луции Шафаржовой. В финале Шафаржова смогла нанести поражение четвёртому номеру посева Стосур.

В парном турнире главный приз завоевали вторые номера посева Маргарита Гаспарян и Андреа Главачкова, переигравшие в финале Марию Иригойен и Паулу Каня. Прошлогодние победительницы Белинда Бенчич и Катерина Синякова не защищали свой титул, однако Синякова приняла участие в турнире в паре с Барборой Крейчиковой и они проиграли в первом раунде чемпионкам данного розыгрыша турнира.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Луция Шафаржова обыграла  Саманту Стосур со счётом 3-6, 6-1, 6-4.
 Шафаржова выиграла 1-й одиночный титул в сезоне и 7-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Стосур сыграла 1-й одиночный финал в сезоне и 23-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный турнир 
  Маргарита Гаспарян /  Андреа Главачкова обыграли  Марию Иригойен /  Паулу Каня со счётом 6-4, 6-2.
 Гаспарян выиграла 1-й парный титул в сезоне и 3-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Главачкова выиграла 1-й парный титул в сезоне и 16-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 J&T Banka Prague Open
 WTA Тур 2016
 Международные турниры WTA

Ссылки 
 Официальный сайт  
 Профиль турнира на сайте WTA 

Чехия
Теннис
Апрель 2016 года
2016